Азам:

 Азам — футбольный клуб из Танзании, из города Дар-эс-Салам, основанный в 2007 году.
 Али, Азам — певица иранского происхождения.
 Азам, Космас Дамиан (1686—1739) — немецкий скульптор, художник и архитектор.
 Азам, Хуршид (род. 1942) — пакистанский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1964 года.
 Азам, Эгид Квирин (1692—1750) — немецкий скульптор и декоратор интерьеров периода позднего барокко.

См. также 
 Университет Каид-и-Азам — публичный университет в Исламабаде, Пакистан.
 Каид-и-Азам (, Великий вождь) — почётное прозвище отца отечества Пакистана Мухаммада Али Джинна.
 Имам-Азам — титул имама Абу Ханифы.
 Мухаммед Азам-хан (1820—1869) — эмир Афганистана (1867—1868).